Черкаська єпархія Російської православної церкви (1898-1918)
Черкаська єпархія Українського екзархату (1918-1991)
Черкаська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату) (1991-нині)
Черкаська єпархія Православної церкви України

Див. також
Православ'я на Черкащині
Уманська єпархія Російської православної церкви (1910-1930-ті)
Чигиринська єпархія Російської православної церкви (1911-1930-ті)
Канівська єпархія Російської православної церкви (1914-1930-ті)
Уманська єпархія Української автокефальної православної церкви (1942-1944)
Чигиринська єпархія Української автокефальної православної церкви (1942-1944)
Уманська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату)